Jump to It – album muzyczny Arethy Franklin z 1982 roku wydany przez Arista Records.

Lista utworów 
 Jump to It
 Love Me Right
 If She Don't Want Your Lovin'''
 This Is for Real (It's Just) Your Love I Wanna Make It Up to You It's Your Thing Just My Daydream''

Przypisy 

Albumy Arethy Franklin
Albumy muzyczne wydane w roku 1982
Albumy Arista Records